Осмоловский — топонимическая фамилия.

Известные носители 
 Осмоловский, Анатолий Феликсович (1969) — русский художник, теоретик, куратор. Лауреат «Премии Кандинского» за 2007 г. в номинации «Художник года».
 Осмоловский, Григорий Евсеевич (1908—1976) — советский энтомолог, профессор, член Всесоюзного Энтомологического общества.
  Осмоловский Дима (1961) — израильский каскадер, постановщик трюков в спектаклях и фильмах.
 Осмоловский,  Михаил Степанович (1904—1977) — советский белорусский архитектор.

См. также 
 Осмоловские
 Осмоловка